Amaile ist der Name:
 eines Flusses auf Amerikanisch-Samoa, siehe Amaile Stream
 eines Gebirgskamms auf Amerikanisch-Samoa, siehe Amaile Ridge
 Amaile (Upolu), Dorf in Samoa